Александр Мандельштам:
 Мандельштам, Александр Владимирович (псевдоним Мандельштам-Одиссей; 1878—1929) — русский революционер, журналист, публицист, советский партийный деятель.
 Мандельштам, Александр Эмильевич (1894—1982) — советский гинеколог, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.